Ел Росарито има више значења:

 Ел Росарито (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Росарито (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Росарито (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Росарито, Бенито Делгадиљо (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Росарито (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарито (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарито (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарито (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарито (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарито, Ел Росадито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарито (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Росарито, Рестауранте (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Росарито (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Росарито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Росарито (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Росарито (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику